Viktor Fasth (né le  à Kalix) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Vänersborgs HC, il évolue longtemps dans la Division 1 et Division 2 avant de découvrir l'Allsvenskan en 2007 avec le Växjö Lakers HC. Il intègre l'effectif de l'AIK IF en 2010. Il est promu titulaire par l'entraîneur Roger Melin pour sa première saison dans l'Elitserien. Le , il signe un contrat d'un an avec les Ducks d'Anaheim de la Ligue nationale de hockey. Le , il joue son premier match face aux Predators de Nashville lors d'une victoire 3-2 aux tirs au but au cours de laquelle il est désigné première étoile du match.

Le , il est échangé aux Oilers d'Edmonton contre un choix de cinquième tour lors du repêchage de 2014 et un choix de quatrième tour lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2015.

Le , il décide de quitter la LNH pour aller jouer dans la KHL avec le HK CSKA Moscou.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Suède au niveau international. Il est sélectionné par Pär Mårts pour la première fois en 2011. Il honore sa première sélection le  face à l'Allemagne. En 2011, il participe à son premier championnat du monde. L'équipe remporte la médaille d'argent en s'inclinant en finale face à la Finlande 6 buts à 1.

Trophées et honneurs personnels

Division 1 
 2007 : meilleur pourcentage d'arrêts de AllEttan sud.

Allsvenskan 
 2010 : meilleur pourcentage d'arrêts.

Elitserien 
 2011 : remporte le Trophée Honkens.
 2011 : remporte le Guldpucken.
 2012 : remporte le Trophée Honkens.

Championnat du monde 
2011 : nommé meilleur joueur par les médias.
2011 : nommé dans l'équipe type des médias.
2011 : nommé meilleur gardien.

Koubok Pervogo Kanala 
 2011 : nommé meilleur gardien de but.

Oddset Hockey Games 
 2012 : nommé meilleur joueur.
 2012 : nommé dans l'équipe type.

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2000-2001 || Brooklyn Tigers || Division 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 2001-2002 || Vänersborgs HC || Division 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 2002-2003 || Tvåstad Cobras || Division 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 2003-2004 || Tvåstad Cobras || Division 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 89,8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 2004-2005 || Tingsryds AIF || Division 1 || 16 ||  ||  ||  ||  ||  || 3,82 || 87,1 ||  || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2005-2006 || Tingsryds AIF || Division 1 || 26 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,49 || 91,0 ||  || 14 || 3 ||  ||  ||  ||  || 2,32 || 91,6 ||  || 4 
|-
| 2006-2007 || Tingsryds AIF || Division 1 || 39 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,22 || 92,4 ||  || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2007-2008 || Växjö Lakers HC || Allsvenskan || 30 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,25 || 92,6 ||  || 6 || 3 ||  ||  ||  ||  || 3,72 || 87,6 ||  || 0 
|-
| 2008-2009 || Växjö Lakers || Allsvenskan || 9 ||  ||  ||  ||  ||  || 3,04 || 92,1 ||  || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2009-2010 || Växjö Lakers || Allsvenskan || 23 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,15 || 93,0 || 4 || 8 || 6 ||  ||  || 307 ||  || 3,13 || 91,2 || 0 || 0 
|-
| 2010-2011 || AIK IF || Elitserien || 42 ||  ||  ||  ||  || 93 || 2,26 || 92,4 || 2 || 12 || 8 ||  ||  || 473 ||  || 1,78 || 94,5 || 1 || 2 
|-
| 2011-2012 || AIK IF || Elitserien || 46 ||  ||  ||  ||  || 95 || 2,12 || 93,1 || 5 || 4 || 12 ||  ||  || 752 ||  || 2,79 || 92,1 || 1 || 2 
|-
| 2012-2013 || Tingsryds AIF || Allsvenskan || 12 || 4 || 7 || 0 || 677 || 19 || 1,68 || 94,1 || 1 || 8 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2012-2013 || Ducks d'Anaheim || LNH || 25 || 15 || 6 || 2 ||  || 52 || 2,18 || 92,1 || 4 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2012-2013 || Admirals de Norfolk || LAH || 3 || 1 || 2 || 0 || 183 || 6 || 1,96 || 91,4 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2013-2014 || Ducks d'Anaheim || LNH || 5 || 2 || 2 || 1 || 305 || 13 || 2,95 || 88,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2013-2014 || Admirals de Norfolk || LAH || 5 || 3 || 2 || 0 || 275 || 11 || 2,40 || 92,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2013-2014 || Oilers d'Edmonton || LNH || 7 || 3 || 2 || 1 || 396 || 18 || 2,73 || 91,4 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2014-2015 || Oilers d'Edmonton || LNH || 26 || 6 || 15 || 3 ||  || 76 || 3,41 || 88,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2015-2016 || HK CSKA Moscou || KHL || 20 || 13 || 4 || 1 ||  || 31 || 1,66 || 92,1 || 3 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2016-2017 || HK CSKA Moscou || KHL || 21 || 15 || 2 || 2 ||  || 33 || 1,69 || 92,9 || 4 || 14 || 5 ||  ||  || 179 ||  || 2,68 || 89,9 ||  || 0 
|-
| 2017-2018 || Växjö Lakers || SHL ||  33||25||7||0||||65||2,01||91,7||6||12||9||7||1||0||503||1,43||93,4||3||0
|-
| 2018-2019 || Växjö Lakers || SHL ||  35||16 ||18 ||0||||69 ||1,99||91,8||4||2||5|| || || || || || || ||0 
|-
| 2019-2020 || Växjö Lakers || SHL || 24 || 11 || 12 || 0 ||  || 55 || 2,52 || 90,7 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Växjö Lakers || SHL || 31 || 22 || 9 || 0 ||  || || 1,79 || 90,7 || 1 ||  || 5 || 4 || 0 ||  || || 2,08 || 92,7 || 1 ||

En équipe nationale

| 2010-2011 ||  Suède  || Euro Hockey Tour || 2 || 119 || bc || 2,52 || 90,6 || 0 || 0 ||  
|-
| 2011 ||   || Championnat du monde || 7 || 420 || 12 || 1,71 || 94,6 || 3 || 0 ||  Vice-champion du monde 
|-
| 2011-2012 ||  Suède || Euro Hockey Tour || 6 || 299 || bc || 1,81 || 93,5 ||  || 0 ||  
|-
| 2012 ||  Suède || Championnat du monde || 6 || 359 || 14 || 2,34 || 90,2 || 2 || 0 ||  
|-
| 2015-2016 ||  Suède || Euro Hockey Tour || 7 || 425 || bc || 2,40 || 90,7 ||  || 0 ||  
|-
| 2016 ||  Suède || Championnat du monde || 2 || 120 || 5 || 2,50 || 90,2 || 0 || 0 ||  
|-
| 2016-2017 ||  Suède || Euro Hockey Tour || 5 || 297 || bc || 2,22 || 89,3 ||  || 0 ||  
|-
| 2017 ||  Suède || Championnat du monde || 4 || 244 || 9 || 2,21 || 90,6 || 0 || 0 ||  Champion du monde 
|-
| 2018 ||  Suède || Jeux olympiques || 3 ||  ||  || 1,65 || 91,8 || 1 ||  ||  place 
|-
| 2021 ||  Suède || Championnat du monde || 2 ||  ||  || 2,54 || 86,1 || 0 ||  ||

Notes et références 

Naissance en août 1982
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur de l'AIK IF
Joueur des Växjö Lakers HC
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Ducks d'Anaheim
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Tingsryds AIF
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Gagnant du Guldpucken